Подерсдорф-ам-Зе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  . Официальный код  —  1 07 18.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Штайнер (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда